

Patronyme 

 Antoine de Laroque (1672-1744), librettiste français ;
 Pierre Laroque (1907-1997), haut fonctionnaire français ;
 Roger Laroque (1910-1985), personnalité politique française ;
 Geneviève Laroque (1930-2012), gérontologue française ;
 François Laroque (1948-) universitaire et traducteur français ;
 Didier Laroque (1956-) architecte, docteur en urbanisme et écrivain français ;
 Michèle Laroque (1960-) actrice, réalisatrice, productrice, humoriste, scénariste et actrice française.

Toponyme 

 Laroque, commune de Gironde ;
 Laroque, commune de l’Hérault ;
 Laroquebrou, commune du Cantal ;
 Laroque-de-Fa, commune de l’Aude ;
 Laroque-des-Albères, commune des Pyrénées-Orientales ;
 Laroque-des-Arcs, commune du Lot ;
 Laroque-d'Olmes, commune de l’Ariège ;
 Laroque-Timbaut, commune de Lot-et-Garonne ;
 Laroquevieille, commune du Cantal ;
 Château de Laroque, château médiéval français dans l'Hérault ;
 Château de Laroque, château fort français à Laroquebrou.

Titres 

 La Madone de Laroque (), tableau de l’atelier de Léonard de Vinci.

Autres 
 Plan Laroque (1944), programme français de sécurité sociale nationale unifiée.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
